Дмитрий Викторович Шакулин (род. 11 мая 1968, Кирово-Чепецк, Кировская область, РСФСР, СССР) — советский и российский баскетболист, тренер. Форвард. Мастер спорта СССР международного класса.

Биография 
Баскетболом начал заниматься с раннего детства (любовь к нему привил отец — баскетболист-полупрофессионал, играл на первенство Кировской области). В 14 лет переехал в Москву в СДЮШОР № 1 Советского района, к тренеру Александру Федоровичу Метелину, где окончательно сформировался как баскетболист.

Выступал за «Динамо» (Москва) (1985—92, 1993—94, 1995—96, 2001—02), Бейтар (Тель-Авив) (1992—93), Оберельхинген (Германия) (1994—95, 1998—99), ЦСКА (1997 (февраль)—98), Маккаби (Ришон-ле-Цион‎) (1999—2000), «Спартак» (Санкт-Петербург) (2000—01).

По окончании игровой карьеры перешёл на тренерскую работу. С 2003 по 2005 гг. работал в «Динамо» (Москва), затем в «Динамо» (Московская область) (2005-07) и БК «Химки» (2007-08). Параллельно в 2004-05гг. помогал Евгению Пашутину в молодёжной сборной России (возрастная группа до 20 лет), на молодёжном чемпионате Европы-2005 сборная России взяла золото.

В июле 2008 года подписал контракт с ЦСКА и стал помощником Этторе Мессины. В 2009—2010 годах ассистировал Евгению Пашутину и Душко Вуйошевичу в армейском клубе.

С 25 ноября 2010 года по 28 февраля 2011 года исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА. Летом 2011 года подписал новый контракт с ЦСКА и продолжил ассистировать Йонасу Казлаускасу, а затем вновь Этторе Мессине, вернувшемуся в ЦСКА в 2012 году.

Дмитрий Шакулин был ассистентом главного тренера мужской сборной России на летних Олимпийских играх 2012 года, заслужив положительную оценку главного тренера Дэвида Блатта.

Спортивные достижения 
  Серебряный призёр чемпионата СССР (1989/1990);
  Бронзовый призёр чемпионата СНГ (1992);
  Серебряный призёр чемпионата Европы (Германия, 1993);
  Серебряный призёр чемпионата России (1995/1996);
  Бронзовый призёр чемпионата Европы (Испания, 1997);
  Чемпион России (1996/1997);
  Чемпион России (1997/1998).

Семья 
Отец — Виктор Иванович (1942 г. р.), мать — Антонина Васильевна (1943 г. р.), бывшая жена — Селихова Наталья Юрьевна (1967 г. р.). На данный момент Дмитрий Викторович разведён, дочери — Дарья (1994), Варвара (2004).

Примечания

Ссылки 
 Интервью
 Дмитрий Шакулин: «Мечтаю выйти в «Финал четырех»

Баскетболисты СССР
Баскетболисты России
Игроки БК «Динамо» Москва
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Оберельхинген»
Игроки БК «Маккаби» Ришон-ле-Цион‎
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки сборной России по баскетболу
Баскетбольные тренеры России
Тренеры БК «Урал»